Robert O'Brien –  artista inglese nato a Hong Kong nel 1939
 Robert O'Brien –  canoista
 Robert O'Brien – dirigente e uomo d'affari cinematografico
 Robert O'Brien – pilota statunitense
 Robert O'Brien – segretario della RAF
 Robert Charles O'Brien –  consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti
 Robert C. O'Brien – giornalista e scrittore statunitense autore di libri per bambini
 Robert O'Brien – giocatore di baseball
 Robert O'Brien – giocatore di pallacanestro